Otrić je lahko:
 Otrić-Seoci (Hrvaška)
 Otrić (Hrvaška)